Az 1985–1986-os magyar labdarúgókupa küzdelmeit a Vasas SC nyerte.

Az országos főtábla eredményei

Első forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. augusztus 15.
|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. augusztus 20.
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Második forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. augusztus 28.
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. október 16.
|-

|}

Harmadik forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. október 30.
|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. november 6.
|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. november 13.
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|- 

|- 

|- 

|- 

|-

|-

|-

|-

|}

Nyolcaddöntők

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1985. november 20.
|-

|-

|-

|- 

|- 

|-

|-

|-

|}

Negyeddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1986. február 15.

|-

|-

|- 

|}

Elődöntők

Döntő 

A Vasas MNK-ban szerepelt játékosai: Kakas László 5 mérkőzés, Gulyás István 2 – Balog Tibor 7, Balogh Attila 3, Birinyi István 6, Borostyán Mihály 7, Csík Ferenc 3, Csorba János 4, Farkas Tibor 6, Gubucz László 1, Híres Gábor 6, Izsó Ignác 5, Kovács István 2, Mészöly Géza 2, Nyúl István 3, Pecha László 3, Rácz László 6, Rixer Géza 2, Szijjártó István 5, Teodoru Vaszilisz 3, Várady Béla 1, Zvara József 2

Jegyzetek

Források
 

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa